Битви за Чернігів та його облоги  — це спроби захопити місто Чернігів.

Міжусобні війни на Русі 
 Облога Чернігова (1094)
 Облога Чернігова (1134)
 Облога Чернігова (1138)
 Облога Чернігова (1152)
 Облога Чернігова (1159)
 Облога Чернігова (1212)
 Облога Чернігова (1235)

Монгольська навала на Русь-Україну 
 Оборона Чернігова (1239)

Литовсько-московські та російсько-польські війни 
 Облога Чернігова (1506)
 Облога Чернігова (1515)
 Облога Чернігова (1534)
 Облога Чернігова (1562)
 Облога Чернігова (1563)
 Облога Чернігова (1572)
 Облога Чернігова (1579)
 Облога Чернігова (1604)
 Оборона Чернігова (1611)

Німецько-радянська війна 
 Битва за Чернігів (1941)
 Чернігівсько-Прип'ятська операція

Російське вторгнення в Україну 
 Бої за Чернігів (2022)